Twyford kan syfta på:

Storbritannien 

 Twyford, Berkshire, ort i England, 
 Twyford, Buckinghamshire, England, 
 Twyford, Norfolk, England, 
 Twyford, Hampshire, England, 
 Twyford, Derbyshire – en ort i Derbyshire, England
 Twyford, Dorset – en ort i Dorset, England
 Twyford, Leicestershire – en ort i Leicestershire, England
 Twyford, Lincolnshire – en ort i Lincolnshire, England
 Twyford, Oxfordshire – en ort i Oxfordshire, England
 Twyford, Shropshire – en ort i Shropshire (distrikt), Shropshire, England
 Twyford, Worcestershire – en ort i Worcestershire, England